Pratt & Whitney Wasp (vosa) bylo označení pro řadu hvězdicových motorů firmy Pratt & Whitney:
 
 R-985 Wasp Junior
 R-1340 Wasp
 R-1535 Twin Wasp Junior
 R-1830 Twin Wasp
 R-2800 Double Wasp
 R-4360 Wasp Major

Hvězdicové motory